En architecture, un atlante ou « télamon » est une variante masculine de cariatide ;
 Deux peuples mythiques connus des Grecs anciens portent aussi ce nom :
 Les Atlantes, peuple nord-africain antique, décrit par Hérodote
 Les Atlantes, habitants de l'Atlantide ;
 En zoologie, genre de mollusque hétéropode (Atlanta Lesueur 1817) ;
 CF Atlante, un club de football mexicain ;
Les Atlantes de Biarritz sont une équipe de football américain évoluant à Biarritz, en championnat de France.
 L'atlante, une langue fictive dans le film  Atlantide, l'empire perdu ;
 L'Atlante, un voilier ;
 Atlante, un fonds d'investissement italien ;
 L'opération Atlante, une offensive de la guerre d'Indochine.